

Prénom 
 Paschal Beverly Randolph (1825-1875), médecin, et occultiste américain
 Paschal de L'Estocart (vers 1537 ou 1538-1587), compositeur français
 Paschal Donohoe (né en 1974), homme politique irlandais
 Paschal Dumais (1834-1911), agriculteur et pionnier de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec
 Paschal Grousset (1844-1909), journaliste, écrivain, et homme politique français
 Étienne-Paschal Taché (1795-1865), médecin et homme politique canadien

Patronyme 
 Pierre de Paschal (1522-1565), avocat, poète, ami des membres de la Pléiade, annaliste, et historiographe du roi Henri II
 Ben Paschal (1895-1974), joueur américain de baseball
 Fabien Paschal (né en 1991), joueur français de basket-ball